Dollie – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Dolores
Dollie – nome originale delle Dollie de Luxe, duo musicale norvegese
Dollie – comunità non incorporata della contea di Lincoln (Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America)

Pagine correlate
Dolly